Lomnica peut désigner :

Topnoymie

en  (le nom étant écrit )
Lomnitsa, un village de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Lomnitsa, un village de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Lomnitsa, un village de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik ;
en 
Lomnica, une localité située dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Lomnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.

Voir aussi